Прову́лок Енерге́тиків — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Енергетиків — провулок у місті Київ.
 Провулок Енергетиків — провулок у місті Горішні Плавні.

Провулки